Kingsburg kan avse:

Kingsburg, Kalifornien – en ort i Fresno County, Kalifornien, USA
Kingsburg, Nova Scotia